The Love Machine est un roman de Jacqueline Susann publié en 1969.
 The Love Machine est un film américain réalisé par Jack Haley Jr. en 1971.
 The Love Machine est un film américain réalisé par Gordon Eriksen en 2000.
 The Love Machine est un album de Sandra Bernhard sorti en 2001.

Voir aussi